Firmicutes (Latin: firmus, stark, och cutis, skinn, syftande på cellväggen) är en stam av bakterier, av vilka de flesta har grampositiv cellväggs struktur.